Hénouville ist der Name von

 Hénouville, französische Gemeinde
 Theodore d’Henouville (1715–1768), französischer Chemiker und Arzt